Мунски () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мунски, Майна-Мириам (1943—1999) — немецкая художница, график острой социальной направленности.
 Мунски, Максимилиан (род. 1988) — немецкий гребец, выступает за национальную сборную Германии по академической гребле.